«Гудбай, Америка» — российский драматический фильм Сарика Андреасяна. В главной роли: Дмитрий Нагиев.

Сюжет 
В центре сюжета мужчина, который отправился жить в Соединённые Штаты, но из-за тёплых чувств и воспоминаний о своей родине не может стать типичным американцем.

Премьера фильма 
Премьера фильма была запланирована на 22 апреля 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Выход в широкий прокат состоялся 8 октября 2020 года.

В ролях

Примечания 

Фильмы на русском языке
Фильмы России 2020 года
Фильмы-мелодрамы России
Кинокомедии России
Кинокомедии 2020 года
Премьеры фильмов, отложенные из-за пандемии COVID-19